Het Good Food Institute, een nonprofitorganisatie voor kweekvlees en plantaardig vlees
 Gold Fields International, een Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf
 GFI Group, een Amerikaans bedrijf in de financiële sector
 Global Financial Integrity, Amerikaanse NGO